Quattro unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Audacious:

  – vascello da 74 cannoni varato nel 1785 e dismesso nel 1815
  – nave corazzata della classe Audacious, varata nel 1869 e radiata nel 1927
  – nave da battaglia della classe King George V, varata nel 1912 e affondata nel 1914
  – sottomarino della classe Astute varato nel 2017